Sakarya est un nom propre.

Lieux

La province et la circonscription électorale de Sakarya dont le chef-lieu est Adapazarı ;
 Sakarya, nom turc du Sangare, troisième fleuve le plus long de Turquie qui se jette dans la mer Noire ;
 Sakarya un village à 10 km au sud ouest de Polatlı dans la province d'Ankara.

Histoire 
 La bataille de la Sakarya a eu lieu fin 1921 sur les rives du Sangare près du village appelé Sakarya au sud ouest de Polatlı.

Autres 
 L’université de Sakarya sur une colline près d'Adapazarı dominant le lac Sapanca ;
 Le club de football Sakaryaspor basé à Adapazarı.